Roberto Antonelli (1938) – attore italiano
 Roberto Antonelli (1942) – filologo e accademico italiano
 Roberto Antonelli (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano